Eine Wellrohrkupplung ist:
eine Bewegungen ausgleichende Rohrverbindung, siehe Wellrohrkompensator
eine Winkel- und Achsversatz gestattende Kupplung zwischen zwei Wellen, siehe Metallbalgkupplung